Genètica:
Haplogrup K del cromosoma Y humà, basat en un haplotip del cromosoma Y.
Haplogrup mitocondrial humà K, basat en un haplotip de l'ADN mitocondrial.